Див. також Анджей та Фредро.

 Анджей Фредро — руський воєвода, галицький каштелян.
 Анджей Фредро — руський і подільський воєвода, кам'янецький каштелян.
 Анджей Фредро — військовик, засновник містечка Немирів.
 Анджей Фредро — вишенський староста, дипломат.
 Анджей Максиміліан Фредро — львівський каштелян, письменник, філософ.

Фредри
Сторінки зі списками однофамільців-тезок